Raumati fait référence collectivement à  voisins situés sur la  dans l’extrémité sud de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande: "Raumati Beach" et "Raumati South" .

Situation 
Les  sont situées à  au nord-ouest de la capitale Wellington et immédiatement au sud-ouest de la ville plus importante de Paraparaumu. Le secteur de Maungakotukutuku  est localisé immédiatement à côté de Raumati beach.

Toponymie 
"Raumati" est le mot en langage  Māori pour l’"été".

Géographie 
Le  se jette dans la mer au niveau de la plage de Raumati sur le côté nord du .
Ce parc est un lieu réputé de loisirs: sa caractéristique est l’existence d’un .
La plage  offre une rampe pour les bateaux et les tracteurs, qui est un cadeau du « Raumati Fishing Club ».

Raumati Plage 
La ville de Raumati Beach est la plus au nord des deux, mais toutes les deux sont réputées pour leurs installations de bord de mer, donnant sur la côte longeant le détroit de Cook, dans la partie, qui est en vue face à la mer de Tasman.

Population 
La localité avait une population de .

Activité 
À la suite de la constitution de « Raumati Beach » comme une ville de bord de mer en 1908 , le premier magasin général fut construit à ‘Raumati Beach’ en 1919 .

Éléments marquants 
La ville a de nombreux éléments marquant comprenant:
l’église St. Mark, la grande plage de sable (réputée pour la marche, la pèche et les séjours de vacance), le « Raumati Beach Shopping Village », l’Île de Kapiti et le «Weka Park».

Éducation 
Le  , est l’école secondaire locale dans lequel  le  réalisateur de film :Peter Jackson  et le joueur de Rugby à XVnommé Christian Cullen, reçurent leur éducation initiale.
 La principale école primaire est: « Raumati Beach Primary School».
Le club de football local, , joue au niveau de  dans le secteur de "Raumati Beach".

Évènements 
Durant plusieurs années d’importants évènements se sont tenus au niveau de "Raumati Beach" comprenant la compétition du «Raumati Beach Surf Casting», qui attire des centaines de pécheurs de toute la Nouvelle-Zélande.

Le « Triathlon féminin de Kapiti»   se tient aussi tous les ans au niveau du , bien soutenu par les sponsors et qui attire une foule importante.

Raumati South 
 plus loin au sud se trouve le village de Raumati South, qui a une population de .
En 1912, Herbert et William Eatwell ont dénommé l’emplacement Kawatiri, mais le nom fut changé pour le nom actuel en 1934 à cause d’un autre endroit du même nom située dans la région de Tasman .

Vers le sud de cette ville, et entre elle et la ville de Paekakariki, se trouve le , un parc régional de  utilisé lors du tournage du film  Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi, où il représentait les  où se déroule la grande bataille des Champs du Pelennor.
 
Raumati South est connu pour le grand nombre de résidents recherchant un style de vie alternatif et son environnement artistique.
La principale école primaire fournit l’enseignement au niveau de la «Raumati South Primary School».
Il y a aussi une école de la Pédagogie Steiner-Waldorf appelée « Te Ra » localisée sur Poplar Avenue.

Sports et loisirs 
Le parc nommé «Weka Park» est un parc public situé au niveau de la ville de "Raumati Beach".
C’est le terrain de l’équipe locale de football nommée .
On joue aussi au Cricket dans le parc et il y a une aire de jeux pour les enfants.
Le cours d’eau nommé: s’écoule le long de la limite du parc et un chemin de randonnée quitte le parc  puis suit le trajet du ruisseau en direction de ‘Rimu Road’, sur une longueur d’approximativement .

Des courts de tennis ont été construits par Bert Eatwell au niveau de Raumati South (puis de Kawatiri) dans les années 1930.
Le premier club de tennis au niveau de ‘Raumati South’ fut établi au milieu des années 1940. Un club de bowling fut aussi constitué au niveau de ‘Raumati South’ en 1945.
Un club de surf y fut aussi établi en 1955.

Les « Kapiti Bears » – le club de la ligue de rugby de la côte de Kapiti Coast est situé à la limite de ‘Raumati South’ et de ‘Raumati Beach’.
Le Club fut fondé en 1970 et fut le lieu, qui abrita le joueur des Kiwi et du ‘Melbourne Storm’, qui est maintenant l’entraîneur des Kiwi: Stephen Kearney.
Le Club opère dans « Matthews Park », au niveau de ‘Menin Road’, et est affilié à la .

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références

Autres  lectures

Liens externes 
 Raumati Beach Home Page
 Raumati South Home Page
 Kapiti Bears
 Raumati Beach Primary School

Ville en Nouvelle-Zélande
Région de Wellington
District de Kapiti Coast
Wellington